«Vessels» - второй студийный альбом американской рок-группы Starset, выпущенный 20 января 2017 года через лейбл Razor & Tie.

28 сентября 2018 года альбом Vessels был переиздан с Fearless Records под названием Vessels 2.0, содержащий девять треков, среди дополнительных акустические версии и ремиксы, а также переосмысление Love You to Death от Type O Negative

Список композиций 
Бонус-треки из Vessels 2.0

Участники 

 Дастин Бейтс (Dustin Bates) — вокал, клавишные
 Рон Де-Чант (Ron DeChant) — бас-гитара, клавишные, бэк-вокал
 Брок Ричардс (Brock Richards) — гитара, бэк-вокал
 Адам Гилберт (Adam Gilbert) — ударные

Чарты

Примечания 

Альбомы Razor & Tie